Wildensee ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Wildensee (Eschau), Ortsteil von Eschau (Unterfranken), Landkreis Miltenberg, Bayern
 Wildensee (Mittenwald), Ortsteil von Mittenwald, Landkreis Garmisch-Partenkirchen, Bayern
 Wildensee (Zeitz), Ortsteil von Zeitz, Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt
 Wildensee (Kranzberg), See am Kranzberg, Markt Mittenwald, Landkreis Garmisch-Partenkirchen, Bayern
 Wildensee (Salzkammergut), See im Toten Gebirge in der Steiermark, Österreich
 Wildensee (Osttirol) (auch Wilden See), Hochgebirgssee in der Venedigergruppe in Tirol, Österreich
Siehe auch:
Hofwildensee